Kohldorf steht für:

 Kohldorf (Gemeinde Sankt Marein), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Cărbunari (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin, Banat, Rumänien, deutsch Kohldorf

Siehe auch:
 Cărbunari